Citadela sfărîmată sau Citadela sfărâmată se poate referi la:

 Citadela sfărîmată (film), un film din 1956 de Haralambie Boros și Marc Maurette bazat pe piesa de teatru omonimă 
 Citadela sfărîmată (piesă de teatru), o piesă de teatru de Horia Lovinescu